Crowley steht für:
 Crowley (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Crowley ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Crowley (Colorado)
 Crowley (Kalifornien)
 Crowley (Louisiana)
 Crowley (Oregon)
 Crowley (Texas)
 Crowley Store (Tennessee)
 Crowleytown (New Jersey)
 Crowley Township (Greene County, Arkansas)
 Crowley County, Verwaltungseinheit in Colorado

geografischer Objekte:
 Crowley’s Ridge, Landschaftsformation in Arkansas und Missouri

im NRHP gelistete Objekte:
 Crowley Cheese Factory, in Healdville, Vermont, ID-Nr. 79000226
 Crowley Historic District, in Crowley, Louisiana, ID-Nr. 82002751
 Crowley School, in Crowley, Connecticut, ID-Nr. 99000897
 Crowley's Ridge State Park-Bathhouse, in Walcott, Arkansas, ID-Nr. 92000537
 Crowley's Ridge State Park-Bridge, in Walcott, Arkansas, ID-Nr. 92000540
 Crowley's Ridge State Park-Comfort Station, in Walcott, Arkansas, ID-Nr. 92000538
 Crowley's Ridge State Park-Dining Hall, in Walcott, Arkansas, ID-Nr. 92000536